Laurance est un prénom masculin et un patronyme anglo-saxon.

Prénom

Patronyme 

 Axel Laurance (né en 2001), coureur cycliste français ;
 Bernard Laurance (né en 1978), auteur français d'un blog culinaire et de plusieurs ouvrages ;
 Bill Laurance (né en 1981), musicien, compositeur, producteur et multi-instrumentiste anglais ;
 Franck Laurance (né en 1970) coureur cycliste français ;
 Typhaine Laurance (née en 1998), coureuse cycliste française.

Voir aussi